Провинция Антофагаста () — провинция в Чили в составе области Антофагаста. Административный центр — Антофагаста.

Провинция административно разделена на 4 коммуны.

Территория — 67 813,5 км². Численность населения — 398 843 жителя (2017). Плотность населения — 5,88 чел./км².

Административный центр — город Антофагаста.

География 
Провинция расположена в центре и на юге области Антофагаста.

Провинция граничит:
 на севере — с провинцией Токопилья;
 на северо-востоке — с провинцией Эль-Лоа;
 на юго-востоке — с провинцией Сальта (Аргентина);
 на юге — с провинцией Чаньяраль;
На западе провинции — побережье Тихого океана.

Административное деление 
Провинция административно разделена на 4 коммуны:
 Антофагаста. Административный центр — Антофагаста.
 Мехильонес. Административный центр — Мехильонес.
  Сьерра-Горда. Административный центр — Сьерра-Горда.
 Тальталь. Административный центр — Тальталь.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г.  Национальным институтом статистики (INE),  население провинции составляет:

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Провинции Чили